РОПЦ — неоднозначный термин

 Российский общественно-политический центр
 Рязанский областной перинатальный центр